Bagolyné Rinyu Ilona, a debreceni MSZP-frakció tagja
 Marjánné Rinyu Ilona, Balkány egykori MSZP-s polgármestere (2002–2008)